Името Ястребово носят две български села:

 Ястребово, област Русе
 Ястребово, област Стара Загора